Madrugada
Ou ainda:
Culto cristão - na liturgia católica, os cânticos da primeira parte do ofício divino

Localidades

Matina - na Bahia

Desambiguação